Heather Watson era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Wrexham 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sarah Gronert che ha battuto in finale Lenka Wienerová 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Naomi Broady (secondo turno)
  Lenka Wienerová (finale)
  Marta Sirotkina (semifinali)
  Melanie South (quarti di finale)

 Shiho Akita (quarti di finale)
 Sarah Gronert (campionessa)
 Lina Stančiūtė (semifinali)
 Tara Moore (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

AEGON Pro Series Wrexham 2011